Степа́н Дени́сов:
 Денисов, Степан Капитонович (1874—1919) — участник Гражданской войны на Алтае, борец за установление Советской власти.
 Денисов, Степан Карпович (род. 1941) — советский и российский цирковой артист, воздушный гимнаст, дрессировщик.